Ян Олаф Хмелевский (8 февраля 1895, Нижний Новгород — 1 декабря 1974, Варшава) — польский архитектор, градостроитель, академик. Лауреат  в 1967 году.

Биография 
Родился в семье Бронислава и Софьи Лесневских, его бабушки и дедушки были поляками в ссылке. После смерти отца в 1908 году он переехал с матерью, братьями и сёстрами в Варшаву, где он начал учиться в средней школе . Окончил её в 1913 году, вступил в , а затем в Польскую военную организацию, в девятнадцать лет добровольно вступил в Польские легионы. В 1916 году он попал в русский плен; во время Октябрьской революции он находился в Санкт-Петербурге, и, так как родился в России, был призван в береговую оборону флота Красной Армии, откуда сбежал в 1918 году. В Варшаву он вернулся в сентябре 1919 года, начал учёбу в , затем продолжил на факультете гражданского строительства Варшавского политехнического университета, а затем на архитектурном факультете под руководством Оскара Сосновского,  и Тадеуша Толвинского. Работал тогда в Союзе независимой социалистической молодёжи «Жизнь», а затем в польской Коммунистической партии. С 1924 года был ассистентом Оскара Сосновского на кафедре архитектуры, а затем в качестве доцента Тадеуша Толвинского на кафедре городского строительства. Защитил диссертацию в марте 1930 года, она была одним из первых исследований регионального планирования, затем вступил в Ассоциацию польских архитекторов. Параллельно с научной работой в Политехническом институте работал под руководством Станислава Рожанского в Управлении регионального планирования Варшавского округа, в 1936 году был назначен руководителем. В этот период он разработал концепцию планирования "функциональной Варшавы" и , работа также продолжалась в подполье после начала Второй мировой войны. Он был арестован в 1943 году и заключён в тюрьму в Павяке, откуда его перевезли в лагерь Майданек. После побега Ян Олаф вернулся в Варшаву, участвовал в подпольной работе по планированию, защитил тогда докторскую степень. После краха Варшавского восстания он оказался в лагере  в Прушкове, откуда бежал и пешком добрался до Закопане, где планировал начать подпольную общественно-политическую работу. В очередной раз был арестован, ему снова удалось бежать и пробраться на территорию, занятую Красной Армией, он вступил в Польскую рабочую партию. В 1945 году ему было поручено руководить отделом градостроительства в  и он присоединился к руководству Главного управления пространственного планирования при Министерстве реконструкции. В 1946 году он стал профессором-контрактником на архитектурном факультете Варшавского политехнического университета, через три года Главное управление по планированию помещений было ликвидировано. В это время Ян Хмелевский стал доцентом и возглавил недавно созданную кафедру пространственного планирования, в 1952 году получил степень доктора технических наук. После образования Польской объединённой рабочей партии вступил в её ряды, работал в партийном комитете. Параллельно с работой в Политехническом институте некоторое время руководил кафедрой теории пространственных систем Института градостроительства и архитектуры и Лабораторией пространственного планирования Польской академии наук. В 1958 году входил в состав группы, инициировавшей создание Комитета по землепользованию при Польской академии наук, а затем вошёл в состав её Президиума. В течение многих лет член общества польских урбанистов, в 1960 году получил звание почётного члена, одновременно работал в Польском географическом обществе,  и входил в состав правления  и Союза капитанов мореплавания.

Покоится на кладбище Воинские Повонзки (квартал 29Б-1-6)..

Награды 
 Государственная премия III степени за работу над пространственным планом района Закопане (1950);
 Кавалерийский Крест Ордена Возрождения Польши (1954);
  (1955);
 Командная премия Комитета по градостроительству и архитектуре II степени (1956);
 Золотой  (1957);
 Орден «Знамя Труда» II степени (1964);
  за выдающиеся заслуги в области пространственного планирования (1967);
 Золотой  (1970);
 Золотой Знак Общества Польских Урбанистов (1973).

Примечания

Библиография 
 „Czy wiesz kto to jest?”, praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Łozy, Wydawnictwo Głównej Księgarni Wojskowej Warszawa 1938, tom II s. 38;
 „Cmentarz Komunalny Powązki dawny Wojskowy w Warszawie”, praca zbiorowa pod red. Juliusza Jerzego Malczewskiego, wyd. „Sport i Turystyka”, Warszawa 1989, , str. 230.
 Niels Gutschow, Barbara Klein, Vernichtung und Utopie. Stadtplanung Warschau 1939-1945, Junius-Verlag, , Hamburg 1994, s. 15

Ссылки 
 Stanisław Berezowski „Jan Olaf Chmielewski” Rocznik Mazowiecki 7/1979 s. 273-283

Архитекторы Польши
Члены Польской военной организации
Выпускники Варшавского Политехнического института
Преподаватели Варшавского Политехнического института
Члены Коммунистической партии Польши
Заключённые концлагеря Майданек
Члены Польской рабочей партии
Награждённые медалью «10-летие Народной Польши»
Кавалеры ордена «Знамя Труда» 2 степени
Родившиеся в 1895 году
Родившиеся 8 февраля
Родившиеся в Нижнем Новгороде
Умершие в 1974 году
Умершие 1 декабря
Умершие в Варшаве
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки